

Гленко — місто, штат Алабама
 Гленко — місто, штат Кентуккі
 Гленко — місто, штат Міннесота
 Гленко — місто, штат Оклахома
 Гленко — місто, штат Вісконсин
 Гленко — селище, штат Іллінойс
 Гленко — переписна місцевість, штат Флорида
 Гленко — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Гленко — переписна місцевість, штат Огайо